Die Saison 1993/94 war die 34. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt achten Mal in der Vereinsgeschichte die Tilburg Trappers. S.IJ. Den Bosch, H.H.IJ.C. Den Haag und die Utrecht Rheem Racers stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 

In der Hauptrunde absolvierten die zehn Mannschaften jeweils 18 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die zweite Saisonphase, in der die Playoffplatzierungen ausgespielt wurden. Alle vier Mannschaften der zweiten Saisonphase qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für die zweite Saisonphase erhielten die Mannschaften gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung ein bis vier Bonuspunkte. Die sechs Letztplatzierten der Hauptrunde mussten in der Relegation gegen die beiden besten Zweitligisten antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1993
Eishockeysaison 1993/94